Tyschyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tyschyzja (Beresne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne
 Tyschyzja (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad